Arturo Fernández puede referirse a:

 Arturo Fernández Rodríguez (1929-2019), actor español.
 Arturo Fernández Álvarez (1945-), presidente de la Patronal de Madrid y consejero de la CEOE.
 Arturo Fernández Meyzán (1906-1999), futbolista peruano.
 Arturo Fernández Vial (1858-1931), marino chileno.